Elena Viktorovna Berejnaïa (en , transcription anglaise : Elena Berezhnaya), née le  à Nevinnomyssk, est une patineuse artistique russe qui concourt en couple. 

Son partenaire depuis 1996 est Anton Sikharulidze avec lequel elle remporte de nombreux titres européens, mondiaux et le titre olympique en 2002 à Salt Lake City. Le couple est entraîné par Tamara Moskvina.

Son partenaire précédent est Oleg Sliakhov, avec qui elle concourait pour la Lettonie. Mais le , Elena est victime d'un grave accident : alors que le couple effectue une pirouette côte à côte, Oleg cesse de tourner et la lame de son patin rentre dans la tête d'Elena, qui est immédiatement amenée aux urgences. À la suite de l'opération, elle doit faire des thérapies de rééducation mais quelques mois après elle patine de nouveau.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Oleg Sliakhov  (4 saisons : 1992-1996)
 Anton Sikharulidze  (6 saisons : 1996-2002)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique lettonne
Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Championne olympique russe
Championne olympique de patinage artistique
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée d'argent olympique russe
Naissance en octobre 1977
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Nevinnomyssk
Membre de la sixième Douma d'État
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998